Петровськ (Саратовська область)
 Петровськ (Томська область)
 Петровськ-Забайкальський

Див. також 
 Петрівськ